OHL steht als Abkürzung für:

 in der Medizin die Orale Haarleukoplakie, siehe Haarleukoplakie
 Oberste Heeresleitung, die höchste Kommandoebene des Deutschen Heeres im Ersten Weltkrieg
 Obrascón Huarte Lain, spanisches Bauunternehmen
 Observatorium Hoher List, Sternwarte der Universität Bonn in der Eifel
 OHL (Band), Punkband aus Leverkusen, benannt nach der Obersten Heeresleitung
 Ontario Hockey League, kanadische Eishockey-Juniorenliga
 Open Hardware License, Lizenz für freie Hardware
 Oud-Heverlee Löwen, belgischer Fußballverein

Ohl steht für:

 Ohl, Ortsteil von Wipperfürth, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Ohl (Engelskirchen), ehemalige Ortschaft in Engelskirchen, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen, heute Teil von Grünscheid
 Ohl (Halver), Wohnplatz in Halver, Märkischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Ohl (Lindlar), Ortsteil der Gemeinde Lindlar, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Villa Ohl in Ohl, Wipperfürth
 Ohl (Kürten), Ortsteil von Kürten, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen 

Ohl ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Ohl (1886–1963), deutscher Sportfunktionär
 Eckhard Ohl (1947–2006), deutscher Politiker
 Ernst Ohl (1841–1923), hessischer Landwirt und Politiker (Freie Wirtschaftliche Vereinigung) 
 Frauke Ohl (1966–2016), deutsche Zoologin und Hochschullehrerin
 Herbert Ohl (1926–2012), deutscher Designer
 Hermann Leberecht Ohl (1806–1885), deutscher evangelisch-lutherischer Geistlicher, Hofprediger und Superintendent in Neustrelitz
 Hermann Ohl (1836–1914), deutscher evangelisch-lutherischer Geistlicher, Pädagoge und Autor
 Joe Ohl (1888–1951), US-amerikanischer Baseballspieler
 Manfred Ohl (* 1943), deutscher Geisteswissenschaftler und Übersetzer
 Michael Ohl (* 1964), deutscher Insektenkundler
 Otto Ohl (1886–1973), deutscher evangelischer Geistlicher
 Phil Ohl (* 1964), kanadischer Basketballspieler
 Russell S. Ohl (1898–1987), US-amerikanischer Elektrochemiker
 Volker Ohl (* 1950), deutscher Stabhochspringer
 Wolfgang Ohl, deutscher Offizier, General der Luftwaffe der Bundeswehr

Siehe auch:
 OL

OHL